El término Carnet, hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Carnet, población y comuna francesa, en la región de Baja Normandía

Documento
 Galicismo que ha sido adoptado en español como Carné, ejemplo; carné de vacunación
 Carnet ATA, documento internacional que permite la importación temporal de bienes sin pagar los aranceles e impuestos para ser posteriormente exportados
 Carnet de paso y aduanas, documento aduanero también conocido como «Cuaderno CDP».

Tarjeta de Crédito 

Carnet (tarjeta de crédito)

Usos y costumbres

Carné de baile

Además
 Carnet noir, película de 1996
 Madagascar, Carnet de voyage, película de 2009
 ¡El carnet al punto!, historieta